Niemcy:
 Schmittweiler – dzielnica gminy Schönenberg-Kübelberg w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Schmittweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach